

Miasta w USA 
 French Creek – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua

Gminy w USA 
 French Creek (ang. French Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 French Creek (ang. French Creek Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 French Creek (ang. French Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer

Inne 
 French Creek  (malt. Daħla tal-Franciżi) – maltańska zatoka, część zatoki Wielki Port